Magritte: Bester Schnitt (Meilleur montage)

Gewinner und Nominierte in der Kategorie Bester Schnitt (Meilleur montage) seit der ersten Verleihung des nationalen belgischen Filmpreises. Ausgezeichnet werden die besten Arbeiten bei einheimischen Filmproduktionen des vergangenen Kinojahres.

Die unten aufgeführten Filme werden mit ihrem deutschen Verleihtitel (sofern ermittelbar) angegeben, danach folgt, in Klammern in kursiver Schrift, der Originaltitel und der Name des Editors.

Preisträger 
2011
 Mr. Nobody – Matyas Veress
 Das Konzert (Le Concert) – Ludo Troch
 Illegal – Damien Keyeux

2012
 Bullhead (Rundskop) – Alain Dessauvage
 Kleine Riesen (Les Géants) – Ewin Ryckaert
 Der Junge mit dem Fahrrad (Le Gamin au vélo) – Marie-Hélène Dozo

2013
 À perdre la raison – Sophie Vercruysse
 Couleur de peau: miel – Ewin Ryckaert
 38 témoins – Ludo Troch
 Das Schwein von Gaza (Le Cochon de Gaza) – Damien Keyeux

2014
 Kinshasa Kids – Marie-Hélène Dozo
 Tango Libre – Ewin Ryckaert
 Vijay und ich – Meine Frau geht fremd mit mir (Vijay and I) – Sandrine Deegen

2015
 La March – Damien Keyeux
 Pas son genre – Ludo Troch
 Zwei Tage, eine Nacht (Deux jours, une nuit) – Marie-Hélène Dozo

Schnitt
Erstverleihung 2011
Magritte Bester Schnitt